Мирко Ђерић ( 1. мај 1939 — Београд, 4. децембар 2010) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Заобилазни Арчибалд ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин ТВ серија || Милорад Јовановић „Шљивка”
|-
| 1971. || Хроника паланчког гробља ТВ мини серија || Бандит 2
|-
| 1972. || Сарајевски атентат  ТВ филм || Данило Илић
|-
| 1973. || Бела кошуља ТВ филм || /
|-
| 1975. || Отписани  ТВ серија || Портир
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1976. || Повратак отписаних   || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних  ТВ серија || Марко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића ТВ серија || /
|-
| 1980. || Полетарац ТВ серија || Мирко
|-
| 1982. || Последњи чин ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Умрли 2010.
Српски глумци
Југословенски глумци